Базыр — топоним в России:

 Базыр — река в России, левый приток Берёшь (бассейн Оби).
 Базыр — деревня в Шарыповском районе Красноярского края.